NGC 3456 (другие обозначения — MCG -3-28-18, IRAS10515-1545, PGC 32730) — спиральная галактика с перемычкой (SBc) в созвездии Чаши. Открыта Уильямом Гершелем в 1785 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3456
Чаша (созвездие)